Johann Reitz ist der Name folgender Personen:

* Johann Friedrich Reitz (1695–1778), deutscher Historiker und Philologe
 Johann Henrich Reitz (1665–1720), deutscher Theologe und Schriftsteller